Igrzyska Południowego Pacyfiku 2003 (ang. South Pacific Games 2003) – dwunasta edycja Igrzysk Południowego Pacyfiku, która odbyła się w dniach 28 czerwca - 12 lipca 2003 roku w stolicy Fidżi, Suvie. W zawodach wystartowała rekordowa liczba 22 drużyn. Zwyciężyła Nowa Kaledonia, dla której było to dziesiąte zwycięstwo w tabeli medalowej Igrzyskach Południowego Pacyfiku.

Dyscypliny 
  ()
  ()
  ()

Tabela medalowa 

Pozostałe dwie ekipy - Wyspy Marshalla oraz Tuvalu nie zdobyły żadnego medalu.

Przypisy